«I Kissed a Girl» — перший сингл другого студійного альбому американської поп-співачки Кеті Перрі — «One of the Boys». В США сингл вийшов 28 квітня 2008. Пісня написана Кеті Перрі, Dr. Luke, Max Martin та Cathy Dennis; спродюсована Dr. Luke та Benny Blanco. Музичне відео зрежисоване Kinga Burza; прем'єра музичного відео відбулась у травні 2008.

Музичне відео 
16 травня 2008 відбулася прем'єра відеокліпу. Відеокліп зрежисовано Кінгою Бурзою (Kinga Burza).

Список композицій 
 Цифрове завантаження
"I Kissed a Girl" – 3:00

Європейський CD-сингл
"I Kissed a Girl" – 3:00
"I Kissed a Girl" (Jason Nevins Funkrokr Extended Mix) – 6:51
"I Kissed a Girl" (Dr. Luke & Benny Blanco Remix) – 3:28

 CD-сингл для Великої Британії
"I Kissed a Girl" – 3:00
"I Kissed a Girl" (Jason Nevins Funkrokr Extended Mix) – 6:51

 Австралійський CD-сингл
"I Kissed a Girl" – 3:00
"I Kissed a Girl" (Real Instrumental Version) – 3:00

 Європейський максі-сингл
"I Kissed a Girl" – 3:00
"I Kissed a Girl" (Instrumental) – 3:00
"I Kissed a Girl" (Acapella) – 3:07
"I Kissed a Girl" (Rock Mix) – 2:57
"I Kissed a Girl" (Rock Mix Instrumental) – 2:57
"I Kissed a Girl" (Jason Nevins Funkrokr Edit) – 3:30
"I Kissed a Girl" (Jason Nevins Funkrokr Extended Mix) – 6:51
"I Kissed a Girl" (Dr. Luke & Benny Blanco Remix) – 3:28

 Промоушен для U.S. Billboard Dance
"I Kissed a Girl" *(Bermudez - Chico Remix) - 3:26

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 
 

Сингли 2008
Пісні 2008
Пісні Кеті Перрі
Сингли Capitol Records
Пісні, написані Кеті Перрі
Пісні, написані Dr. Luke
Пісні, написані Максом Мартіном
Сингли, які очолювали Billboard Hot 100
Сингли, які очолювали Canadian Hot 100
Сингли, які очолювали UK Singles Chart
Пісні за алфавітом
Поп-рок-пісні
Пісні про жінок
Англомовні пісні